Lomnický ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Lomnický (* 1987), slowakischer Hammerwerfer
 Šimon Lomnický z Budče (1552–1623), tschechischer Schriftsteller